

Toponyme 

 Allemagne, pays d'Europe ;
 nom parfois utilisé pour désigner les États germanophones du Saint-Empire romain germanique ;
 entre la fin du Saint-Empire (1806) et la création de l'Empire allemand (1871), nom générique pouvant désigner l'ensemble des pays de langue allemande et peuplés en majorité par des Allemands (voir Royaume de Prusse, Royaume de Bavière, Confédération du Rhin, Confédération germanique, Confédération de l'Allemagne du Nord) ;
 de 1871 à 1918, voir Empire allemand ;
 de 1918 à 1933, voir République de Weimar ;
 de 1933 à 1945 voir Troisième Reich ;
 de 1949 à 1990
 voir Allemagne de l'Ouest ;
 voir République démocratique allemande pour l'Allemagne de l'Est ;

 toponyme porté par plusieurs localités française (localités où furent probablement établies des colonies de mercenaires alamans à l'époque du Bas-Empire romain)
 Allemagne, nom porté jusqu'en 1916 par Fleury-sur-Orne, commune du département du Calvados dans la région Basse-Normandie, en France ;
 Allemagne-en-Provence, commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Baronnie d'Allemagne, seigneurie de l'ancien diocèse de Riez érigée en baronnie en 1280 (pendant plus de trois siècles, ce fief sera possédé par un rameau de la puissante maison des Castellane ; des cadets d'Allemagne allaient au fil des siècles quitter la Provence pour s'établir en Auvergne et en Bugey).

Hydronyme 

 Allemagne ou ruisseau la Vieille Somme ou ru du vieux Saint-Nicolas, rivière française des départements Oise, Somme de la région Picardie et un affluent gauche de la Somme ;
 ruisseau l'Allemagne, rivière de Normandie, affluent du fleuve Thar.

Autre 
Allemagne peut aussi désigner :
 Allemagne, pavillon du parc à thèmes EPCOT de Walt Disney World Resort.

Référence